Stanisław Mucha ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Mucha (Fotograf) (1895–1976), polnischer Fotograf
 Stanisław Mucha (Regisseur) (* 1970), polnischer Dokumentarfilmregisseur